Le terme Gastine peut faire référence à :

Patronyme 
 Camille-Auguste Gastine, artiste peintre français.
 François Charles Absolut de La Gastine, militaire français.
 Laurence Gastine, romancière française.
 Louis Gastine, journaliste et romancier français.
 Paul Gastine, dessinateur de bande dessinée.
 Philippe de Gastine, négociant huguenot.

Géographie 
 Gastine, province française du Gâtinois et du Gâtinais.